15-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 3 по 8 июля 1962 года в Праге (Чехословакия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Gymn Forum: World Championships Results

1962
Спортивная гимнастика
Чемпионаты мира в Чехословакии
Июль 1962 года
Спорт в Чехословакии в 1962 году
Международные соревнования по гимнастике в Чехословакии